Tona  es un topónimo que puede referirse a:

 Colombia
 Tona, municipio del departamento de Santander. 
 Río Tona, río ubicado en el departamento de Santander. 

 España
 Tona, municipio de Cataluña en la provincia de Barcelona.

 Filipinas
 Tona, isla adyacente a la de Siargao en la Surigao del Norte.